Tiempos Dificiles est le troisième album de The Locos, groupe fondé par l'ancien showman de Ska-P, Pipi.

Titres 
 A Punto de Explotar
 Partido Mierda
 Johnny Dos Pistolas
 Espacio Exterior
 Contrato Limosna
 No Estás Sola
 Niños de Papá
 Centrales de la Muerte
 Aires de Rebelión
 Alma de Chacal
 Dueños del Mundo
 Una Noticia Más

Références

Liens 
The Locos

Externes 
http://www.the-locos.org/

Album des Locos
Album musical sorti en 2012